Název Křenice má více obcí:
 Křenice (okres Klatovy) – obec v okrese Klatovy
 Křenice (tvrz) – tvrz v této vesnici
 Křenice (okres Praha-východ) – obec v okrese Praha-východ